Boże [] ist ein polnischer Ortsname:

 Boże, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Bosemb, 1938 bis 1945 Bussen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Boże (Stromiec), Dorf im Powiat Białobrzeski, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Boże Małe, Boża Wólka